Bebenhäuser Pfleghof steht für:

 Bebenhäuser Pfleghof (Esslingen)
 Bebenhäuser Pfleghof (Tübingen)